Чемпионат СССР по регби проводился в 1936, 1938, 1939 годах и с 1966 по 1991 годы, с перерывом в 1967 году. Возрождение чемпионата по регби состоялось во многом благодаря Владимиру Ильюшину, Юрию Дайнеко, Анатолию Сорокину, Гиви Мрелашвили.

 Наибольшее количество титулов — ВВА им. Ю. А. Гагарина (Монино) — 9

Ссылки 
 Чемпионат России по регби
 Всё о регби на русском языке
 Вся статистика чемпионатов СССР и России по регби

Турниры по регби
Регби в СССР
СССР